William Snow Harris (1791-1867), inventeur britannique ;
 William Cornwallis Harris (1807-1848), explorateur anglais ;
 William Harris (1897-1961), nageur américain ;
 William Harris (1907-2000),  de Malmesbury et pair britannique ;
 William Harris (tennis) (1947-) ;
 William Harris (hockey sur glace) (1952-).